Ходжаве́ндский райо́н () — административно-территориальная единица на юго-западе Азербайджана. Административный центр — город Ходжавенд.

Часть района фактически контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой со 2-го октября 1992 года. Согласно административно-территориальному делению НКР, территория Ходжавендского района входит в Мартунинский и Гадрутский районы.

История 
26 ноября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял закон об упразднении Нагорно-Карабахской автономной области, согласно которому город Мартуни был переименован в Ходжавенд, а Мартунинский район в Ходжавендский. Тем же законом в состав Ходжавендского района была передана территория упразднённого Гадрутского района.

14 октября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о освобождении азербайджанской армией сёл Булутан, Меликджанлы, Кямяртюк, Тякя, Тагасер Ходжавендского района. 20 октября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджанская армия вернула под контроль сёла Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбашы, Гюнешли (бывший Норашен), Венг Ходжавендского района в ходе Второй Карабахской войны, а также о переименовании села Венг в Чинарлы. 7 ноября Ильхам Алиев заявил, что Азербайджанская армия взяла под контроль сёла Атагут и Цакури, а 9 ноября сёла Сусанлык, Домы, Туг, Акаку и Азых Ходжавендского района.

С 1991 года согласно экономическому делению Азербайджана входил в состав Верхне-Карабахского экономического района, который 7 июля 2021 года был переименован в Карабахский экономический район.

География 
Район расположен на автомобильной дороге Агдам— Физули на предгорных равнинах. На севере район граничит с Агдамским, Ходжалинским и Шушинским районами, на западе — с Лачинским и Губадлинским районами, на юге — с Джебраильским и Физулинским районами, на востоке — с Агджабединским районом.

Рельеф в основном горный. Высота приблизительно составляет от 500 до 2724 метров (гора Большой Кирс). Через район проходят реки Куричай, Ханашенчай, Чайлух, Агогланчай.

Достопримечательности 
 Азыхская пещера — комплекс из 6 пещер, место обитания первобытных людей (мустьёрская и ашельская культуры).
 Тагларская пещера — место обитания первобытных людей мустьерской культуры.
 Наргизтепе — местность в Мильской степи, в которой найдены археологические объекты — остатки поселения раннего и среднего бронзового века.

Карта

Примечания

Ссылки 
 На сайте Azerbaijan